Такмичење у скоку удаљ у женској конкуренцији на 7. Светском првенству у атлетици на отвореном 1999. одржано је 21. и 23. августа на Олимпијском стадиону у Севиљи, Шпанија.

Титулу освојену у Атини 1997., бранила је Људмила Галкина из Русије.

Земље учеснице 
Учествовало је 36 такмичарки из 26 земаља.

  Америчка Девичанска Острва (1)
  Алжир (1)
  Аустралија (1)
  Бахаме (1)
  Бразил (2)
  Грчка (1)
  Италија (1)
  Канада (1)
  Казахстан (2)
  Кина (1)
  Киргистан (1)
  Летонија (1)
  Мађарска (1)
  Немачка (2)
  Нигерија (1)
  Нови Зеланд (1)
  Пољска (1)
  Русија (4)
  Сједињене Америчке Државе (3)
  Уједињено Краљевство (1)
  Украјина (2)
  Француска (1)
  Холандија (1)
  Чешка (1)
  Шведска (2)
  Шпанија (1)

Освајачи медаља

Рекорди

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама учеснице су биле подељене у две групе по 18 такмичарки. Квалификациона норма за финале износила је 6,80 метара (КВ), коју су испуниле 3 такмичарке, а осталих 9 квалификовало се на основу резултата. (кв),

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале 
У финалу је учествовало 12 такмичарки.

Укупан биланс медаља у скоку удаљ за жене на отвореном после 7. Светског првенства 1983—1999.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП у атлетици 1999. на ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 1999.
Скок удаљ на Светском првенству у атлетици на отвореном